

Sciences et techniques

Astronomie et astronautique 
 Le Microscope est une constellation.
 Microscope est un satellite scientifique français.

Imagerie 
On distingue plusieurs types de microscopes :
 les microscopes optiques :
 le microscope optique à champ large,
 le microscope confocal (éventuellement à balayage laser),
 le microscope à contraste de phase,
 le microscope de fluorescence par réflexion totale interne,
 la vidéomicroscopie,
 le stéréomicroscope,
 le microscope à statif inversé,
 le microscope 3D à déconvolution,
 le microscope sans lentille ;
 les microscopes électroniques :
 le microscope électronique en transmission (MET),
 le microscope électronique en transmission à balayage (MEBT),
 le microscope électronique à balayage (MEB),
 le microscope électronique par réflexion ;
 les microscopes à sonde locale :
 le microscope à effet tunnel,
 le microscope à force atomique,
 le microscope optique en champ proche ;
 les autres microscopes :
 la sonde atomique tomographique, appelée également microscope ionique.

Culture et société 
 micro_scope est une société de production de cinéma québécoise.

Articles connexes 
 Microscopie